Vertugadin steht für:

 Verdugado, spanischer Unterrock der Frühen Neuzeit
 Weiberspeck, unter einem Rock getragener formgebender Wulst